Calanda – comune spagnolo della provincia di Teruel
Calanda – montagna della Svizzera
Calanda Bräu – birra svizzera
Calanda – genere di piante della famiglia delle Rubiacee